Вучковић (Гајица: Vučković) је јужнословенске презиме. Може се односити на:

 Аљоша Вучковић (1946– ), српски глумац
 Владимир Вучковић (1972– ), српски историограф и правник
 Војислав Вучковић (1910–1942), музиколог, композитор и диригент
 Звонимир Вучковић (1916–2004), поручник у Краљевој гарди војске Краљевине Југославије и командант 1. равногорског корпуса Југословенске краљевске војске
 Јован Вучковић (народни херој) (1913–1944), рудар и народни херој Југославије
 Лазар Вучковић (1937–1966), српски песник с Косова и Метохије
 Љубо Вучковић (1915–1976), учесник Народноослободилачке борбе и генерал-пуковник ЈНА
 Милош Вучковић (1914–1992), генерал-мајор ЈНА и народни херој Југославије
 Радован Вучковић (1935–2016), српски књижевник
 Северина Вучковић (1972– ), хрватска поп певачица 
 Раде Вучковић (1949– ), српски композитор

Види још 
 Јован Вучковић
 Вуковић
 Вукчевић
 Вучић

Српска презимена